Пьер Жюстен Уврие (; 1806, Париж — 23 октября 1879 или 1880, Руан) — французский живописец.

Биография 
Пьер Жюстен Уврие родился 19 января 1806 года в городе Париже. Ученик де Пюжоля, Шатильона и барона Тейлора, не раз путешествовал по Франции, Бельгии, Голландии, Англии, Германии и Италии; известность и репутацию приобрёл уже в 1827 году, с 1830 года участвовал в парижских годичных салонах и до конца своей жизни трудился в родном городе.

Писал красивые, приятные по тону освещения картины, в которых изображения наружности зданий эффектно соединены с собственно пейзажными мотивами.

Прекрасно работал также акварелью и рисовал на камне. Из его многочисленных произведений особенно достойны упоминания картины: «Похороны Шелли», «Большой канал в Венеции», «Церковь св. Лаврентия в Нюрнберге», «Виндзорский замок», «Площадь пред Палаццо-Веккио во Флоренции» (наход. в Трианонском дворце в Версале), «Овальный двор Фонтенеблоского замка» (в Люксембургском дворце в Париже), «Вид в Лондоне» и «Вид голландского города» (в Кушелевской галерее в Санкт-Петербурге), а из акварелей — «Взятие приступом Регенсбурга» (в Версальском музее), «Вюрцбургский собор», «Рыночная площадь в Нюрнберге», виды Руана, Брюгге, Амстердама и нек. др. Как рисовальщик Уврие известен массой литографированных им пейзажей и серией портретов, вошедших в издание Тевенена и Демагю «La Galerie des portraits des rois de France».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Pierre Justin Ouvrié
 Pierre Justin Ouvrié (1806—1879)

Художники Франции XIX века
Гравёры Франции